Ernst Schulze ist der Name folgender Personen:
* Ernst Schulze (Dichter) (1789–1817), deutscher Dichter
 Ernst Schulze (Chemiker) (1840–1912), deutscher Chemiker
 Ernst Schulze (Historiker) (1842–1911), deutscher Historiker und Gymnasialdirektor
 Ernst Schulze (Politiker) (1855–1932), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Schulze (Mediziner) (1908–um 1970), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Ernst August Schulze (1721–1786), deutscher Theologe
 Ernst-Detlef Schulze (* 1941), deutscher Pflanzenökologe

 Ernst Theodor Schulze (1859–1919), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Ernst Schulte
 Ernst Schultze
 Ernst Schulz